Пене (Асколи Пичено)
 Пене (Пескара)
 Пене (паста)